Каралино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Каралино — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Каралино — деревня в Минском районе Минской области.